Brizi peut se référer à :

Patronyme 
  (1878-1955), économiste italien ;
  (1960-), harpiste et organiste italien ;
  (1942-), footballeur italien ;
 Serafino Brizi, aussi appelé Serafino Brizzi (1684-1737), peintre italien ;
  (1868-1949), mycologue et botaniste italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme